Stones (« Pierres ») est une chanson interprétée par le groupe suisse Zibbz. Elle est sortie le  en téléchargement numérique. C'est la chanson qui représente la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 2018 à Lisbonne au Portugal. Elle est intégralement interprétée en anglais.

Concours Eurovision de la chanson

Sélection 
La chanson est sélectionnée comme représentante de la Suisse à l'Eurovision 2018 le  via l'émission Die grosse Entescheindungsshow, où elle a remporté le vote du jury international avec 76 points puis le télévote avec 77 points.

À Lisbonne 
Lors de la première demi-finale, Zibbz interprètent Stones en dix-septième position, suivant Qami de l'Arménie et précédant Together de l'Irlande. Elle termine à la  place avec 86 points, un total insuffisant pour se qualifier en finale.

Liste des pistes

Classements

Classements hebdomadaires

Références 

Chanson de l'Eurovision de 2018
Chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson
Single musical sorti en 2018